Corneto ima više značenja:
 Corneto, Ascoli Piceno
 Corneto, Brescia
 Corneto, Piacenza
 Corneto, Reggio Emilia